Алессандро Матри (; 19 августа 1984, Сант-Анджело-Лодиджано, Италия) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
Алессандро Матри начал карьеру в школе клуба «Фантулла 1874», откуда в 1996 году он перешёл в «Милан». Там футболист 6 лет играл за молодёжный состав. 24 мая 2003 года Матри дебютировал в основном составе команды на 71-й минуте матча серии A с клубом «Пьяченца», в котором «россонери» проиграли 4:2. После этого, футболист провёл ещё два сезона, выступая за Примаверу миланцев. Затем Матри выступал на правах аренды за клубы «Прато», «Лумеццане» и «Римини», где играл с другим игроком «Милана», Дигао.

Летом 2007 года Матри перешёл в «Кальяри», выкупившее половину прав на игрока за 2,3 млн евро. Сандро дебютировал в составе команды в гостевом матче с «Наполи», в котором «Кальяри» победила 1:0. Первый мяч он забил в ворота «Пармы», а всего забил 6 голов в 34 играх. Несмотря на большое количество проведённых игр, руководство команды, больше доверяло в атаке Роберту Аквафреске и Жеде, а Матри регулярно выходил на поле со скамьи запасных. В сезоне 2008/09 футболист провёл 31 матч, но только в 11 из них он выходил на поле в стартовом составе.

С уходом Аквафрески, Матри стал игроком основы команды. В сезоне 2009/10 он забил 13 голов, став лучшим бомбардиром клуба, из которых 7 мячей он забил подряд, что равно рекорду Луиджи Ривы. При этом, Матри не только забивал мячи, но и часто ассистировал партнёрам по атаке. По окончании сезона заинтересованность в Алессандро выразили другие клубы Италии, в частности «Ювентус» и «Фиорентина», но руководство команды не желало ухода Матри, несмотря на предложение в 14 млн евро.

Во втором туре сезона 2010/11 Матри забил 2 гола в ворота «Ромы», а его клуб крупно обыграл соперника со счётом 5:1.

Зимой 2011 года Матри заинтересовался туринский «Ювентус». 31 января, в последний день трансферного окна, Матри был арендован туринским клубом за сумму в 2,5 млн евро.Свой дебютный матч за «старую синьору» в Серии A он провёл в 23 туре против Палермо и был заменен на 66 минуте на Хорхе Мартинеса. В следующем матче против своего бывшего клуба, «Кальяри», Матри сделал «дубль», принеся победу своей команде со счётом 3:1; при этом футболист принял решение не праздновать забитые в игре мячи.

22 июня 2011 года «Ювентус» объявил о том, что с игроком заключен четырёхлетний контракт, а его трансфер выкуплен у «Кальяри». Сумма сделки составила 15,5 млн евро, выплачиваемых в течение трёх лет. 2 апреля 2012 года контракт был продлён до 30 июня 2017 года.

29 августа 2013 года Алессандро перешёл в «Милан» за 11 млн евро, зарплата будет составляла 2.6 млн евро в год.

В январе 2014 года Матри был арендован клубом «Фиорентина».

Позже летом был арендован «Дженоа» и забил за них 7 голов в 16 матчах. В феврале 2015 перешёл в «Ювентус» до конца сезона на правах аренды. В 2016 году Матри перешёл в «Сассуоло».

Достижения 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2003/04
 Обладатель Кубка Италии: 2002/03
 Победитель Лиги чемпионов: 2002/03
 Обладатель Суперкубка УЕФА : 2003

«Ювентус»
 Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2014/15
 Обладатель Кубка Италии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на cagliaricalcio.net
 Профиль на gazzetta.it
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Лумеццане»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Брешиа»